Guillermo Ortiz puede referirse a:
 Guillermo Ortiz Martínez (nacido en 1948), economista, profesor y político mexicano.
 Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (nacido en 1941), jurista mexicano y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Guillermo Luis Ortiz (nacido en 1992), futbolista argentino.
 José Guillermo Ortiz (nacido en 1992), futbolista costarricense.
 Guillermo Ortiz Camargo (1939-2009), futbolista mexicano.